Gyraulus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Toussaint de Charpentier 1837. Gyraulus ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Posthornssnäckor
Gyraulus